Инес Горрочатеги (; родилась 13 июня 1973 года в Кордове, Аргентина) — аргентинская теннисистка.
 Экс-9-я ракетка мира в парном рейтинге.
 Финалистка 1 турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-1993).
 Четвертьфиналистка 1 турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-1994).
 Победительница 7 турниров WTA в паре.
 Экс-2-я ракетка мира в юниорскрм рейтинге.
 Победительница 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Roland Garros-1991).
 Финалистка 1 юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-1991).
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Roland Garros-1989).

Общая информация 
Инес — одна из четырёх детей Карлоса и Луисы Горрочатеги. У аргентинки есть брат Эстебан и две сестры — Магдалена и Селина.

Впервые на корт уроженка Кордовы пришла в 7 лет.

После окончания игровой карьеры работала на различных должностях в федерации тенниса Аргентины; занималась спортивным менеджментом.

В 2005 году Горрочатеги основала собственную компанию, занимающуюся организацией теннисных соревнований в Аргентине.

В 2007 году Инес открыла личную теннисную академию. Сейчас аргентинка числится там в качестве одного из директоров.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (3)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (7)

Поражения (1)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (14)

Победы (7)

Поражения (7)

Финалы турниров ITF в парном разряде (8)

Победы (7)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры

Парные турниры

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 
 
 
 

 Сайт академии Инес 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1973 году
Родившиеся 13 июня
Теннисисты Аргентины
Родившиеся в Кордове (Аргентина)
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в парном разряде среди девушек